Cerqueirensi – abitanti di Cerqueira César
Cerqueirensi – abitanti di Dionísio Cerqueira